Andra gruppspelsomgången i Royal League 2004/2005 spelades mellan den 3 mars och 12 maj. Andra gruppspelsomgången bestod av två grupper med tre lag vardera, de två gruppvinnarna gick till final.

Grupp 1
I grupp 1 spelade tre klubblag från tre nationer: FC Köpenhamn från Köpenhamn i Danmark, Malmö FF från Malmö i Sverige och Rosenborg BK från Trondheim i Norge.

Tabell

Matcher

Grupp 2
I grupp 2 spelade tre klubblag från två nationer: IFK Göteborg från Göteborg i Sverige, Vålerenga IF från Oslo och SK Brann från Bergen i Norge.

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.no

Gruppspel 2